Джо Бэрри Кэрролл (; родился 24 июля 1958, Пайн-Блафф, штат Арканзас) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции центрового. Учился в Университете Пердью, в 1980 году был выбран на драфте НБА под 1-м номером командой «Голден Стэйт Уорриорз». Позже выступал за команды «Олимпия Милан», «Хьюстон Рокетс», «Нью-Джерси Нетс», «Денвер Наггетс» и «Финикс Санз». Всего в НБА провёл 10 сезонов. Включался в 1-ую сборную новичков НБА (1981). Один раз принимал участие в матче всех звёзд НБА (1987). В 1980 году включался в 1-ую всеамериканскую сборную NCAA. Всего за карьеру в НБА сыграл 705 игр, в которых набрал 12 455 очков (в среднем 17,7 за игру), сделал 5404 подбора, 1264 передачи, 687 перехватов и 1121 блок-шот.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 
 Статистика на сайте NBA.com 

Баскетболисты США
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки БК «Олимпия» Милан
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Финикс Санз»